Масаны:

 Масаны — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области (Белоруссия).
 Масаны — исторически сложившаяся местность (бывшее село) города Чернигов (Украина).
 Масаны — исторически сложившаяся местность (жилой массив) города Чернигов (Украина).